Benthozoa es un clado de animales propuesto en 2019 que incluye a las esponjas (Porifera) y los miembros del clado ParaHoxozoa (Bilateria, Cnidaria y Placozoa) el cual esta respaldado por varios análisis moleculares. El clado fue propuesto en base a ciertas duplicaciones de genes antiguos y genes reguladores del metabolismo compartidas entre poriferos y los parahoxozoos, que están ausentes en los cténoforos lo que podría sugerir una ascendencia compartida. 

Según este punto de vista los poriferos no serían el primer grupo en separarse del reino animal como tradicionalmente se creía y en su lugar lo sería Ctenophora los cuales aparecen basales en varios análisis moleculares, no obstante otros análisis moleculares también pudieron colocar a Porifera en posición basal. La teoría tradicional de que los poriferos son basales se basa en la falta de tejidos celulares, sistema muscular y locomoción a comparación de otros animales. La falta de tejidos en las esponjas hace que su complejidad pluricelular sea una unión colonial comparable a los cuerpos fructíferos de los hongos. Si la hipótesis Benthozoa es correcta los tejidos celulares habrían evolucionado independientemente en los animales.

Filogenia 

La filogenia del clado sería la siguiente según los análisis moleculares basados en las secuencias de aminoácidos y nucleótidos. La hipótesis Porifera basal contó con muy poco apoyo en estos análisis. También se ha propuesto una categoría revisada de Eumetazoa que excluye a Ctenophora que puede considerarse grupo hermano de Porifera.

Referencias 

Animalia